Боголю́бова — фамилия; женский вариант фамилии .

Известные носительницы: Боголюбова, Галина Васильевна (род. 1949) — общественный деятель, писатель, культуролог, президент Славянского фонда России, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Боголюбова, Екатерина Петровна (Катя Chilly; род. 1978) — украинская певица.
 Боголюбова, Мария Алексеевна (1922 — ?) — старший машинист поточной машины комбината «Стройпластмасс», Герой Социалистического Труда.